Chatzidakis Χατζιδάκις, auch in den Transkriptionen Chatzēdakēs, Hatzidakis, Hazzidakis oder Hadjidakis, ist ein neugriechischer Familienname. Es handelt sich um eine Ableitung von dem arabischen Ehrentitel Hāddsch (griechisch: Χατζής Chatzís) für eine Person, die den Haddsch (die islamische Pilgerfahrt nach Mekka) und bei Juden und Christen in Analogie eine Pilgerfahrt nach Jerusalem absolviert hat.

Bekannte Träger des Namens sind:

 Georgios N. Chatzidakis Γεώργιος Νικολάου Χατζιδάκις (1848–1941), griechischer Sprachwissenschaftler und Neogräzist
 Iosif Chatzidakis Ιωσήφ Χατζιδάκις (1848–1936), griechischer Archäologe
 Kostis Chatzidakis Κωστής Χατζηδάκης (* 1965), griechischer Politiker
 Manolis Chatzidakis Μανόλης Χατζηδάκης (1909–1998), griechischer Kunsthistoriker und Byzantinist
 Manos Hadjidakis Μάνος Χατζιδάκις (1925–1994), griechischer Komponist
Zoé Chatzidakis, französische Mathematikerin